ПЛМ, сокращения:
 ПЛМ — программируемая логическая матрица.
 ПЛМ — подвесной лодочный мотор.

PLM:
 PLM (сокр. от ) — управление жизненным циклом продукции.